Die Liste der am längsten laufenden Fernsehshows enthält Fernsehshows, die mindestens eins der folgenden Kriterien erfüllt:
 Show mit mehr als 1000 Folgen
 Show mit mehr als 20 Staffeln
 Show, deren Produktion über 20 Jahre andauerte bzw. andauert.

Bei noch laufenden Produktionen ist kein Produktionsende angegeben, die Anzahl der Staffeln und Folgen kann damit zukünftigen Änderungen unterworfen sein.

Behandelt werden Late-Night-, Talk-, Musik-, Gerichts- und sonstige Unterhaltungsshows.

Siehe auch 
 Liste der längsten Fernsehserien

Einzelnachweise 

Liste (Fernsehsendungen)